Little Italy puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia

Estados Unidos 
Little Italy, en San Diego, California.
Little Italy, en Manhattan, Nueva York.
Little Italy, en Los Ángeles, California.

Canadá 
Little Italy, en Toronto, Ontario.

Cultura

Cinematografía 
 Little Italy, película de 1921 dirigida por George Terwilliger.
 Little Italy, película de 2018 dirigida por Donald Petrie.